Trenholm bezeichnet:

 George Alfred Trenholm (1807–1876), Politiker der CSA
 Trenholm (Oregon), gemeindefreies Gebiet in den USA

Sonstiges:
 Trenholm Point, Landspitze an der Ruppert-Küste, Marie-Byrd-Land, Antarktika